Delta oder δ steht für:

 Delta, vierter Buchstabe im griechischen Alphabet
 SARS-CoV-2-Variante Delta (B.1.617.2), Variante des SARS-CoV-2-Virus
 D als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Messabweichung in der Technik und Physik
 Flussdelta, geologische Struktur im Mündungsgebiet von Flüssen
 Delta (Rakete), US-amerikanische Trägerrakete
 Lancia Delta, italienisches Fahrzeugmodell
 Delta-Projekt, historischer Großauftrag für die deutsche Nutzfahrzeugindustrie
 Delta (Gattung), Gattung Solitärer Faltenwespen (Eumeninae)
 Alt-J (∆), britische Indie-Band
 Delta (Film), ungarisches Filmdrama aus dem Jahr 2008
 Delta (Fernsehsendung), (eingestellte) Fernsehsendung von 3sat, Vorgängerin von scobel (Fernsehsendung)
 Delta (Baryon), siehe Δ-Baryon
 Delta-Welle, ein Frequenzband in der medizinischen Diagnostik
 Delta-Kodierung, eine Technik zur Übertragung und Speicherung von Daten in Form ihrer Veränderungen
 Delta Chat, ein Instant Messenger auf Basis von E-Mail
 Delta Verlag, deutscher Comicverlag
 Delta-Klasse, sowjetische U-Boot-Klasse, siehe Projekt 667B

Unternehmen und Marken:
 Delta Air Lines, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Delta (Automarke), ehemaliger dänischer Automobilhersteller
 Delta Musik Park, deutsche Großraumdiskothek
 Automobiles Delta, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Delta S.p.A., ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Deutsche Licenz Tatra, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Delta Motor Corporation, ehemaliger philippinischer Automobilhersteller
 Delta Motor Corporation, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller, siehe General Motors South Africa
 Delta Motor Group, ein finnischer Automobilhändler
 Delta Cafés, portugiesischer Kaffeehersteller
 delta radio, privater Radiosender in Kiel
 Delta Electronics, der weltgrößte Hersteller von Laptop- und Computernetzteilen und bürstenlosen Lüftern
 Delta (Rechnernetz), Computernetzwerk der DDR
 Glass-Fibre Laminations, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Delta

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delta (Arkansas)
 Delta (Colorado)
 Delta (Florida)
 Delta (Idaho)
 Delta (Illinois)
 Delta (Iowa)
 Delta (Kalifornien)
 Delta (Kentucky)
 Delta (Louisiana)
 Delta (Mississippi)
 Delta (Missouri)
 Delta (North Carolina)
 Delta (Ohio)
 Delta (Pennsylvania)
 Delta (South Carolina)
 Delta (Utah)
 Delta (Virginia)
 Delta (Wisconsin), im Bayfield County
 Delta (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin

Weitere geografische Objekte:
 Colonia Delta, eine Mennonitensiedlung in Uruguay
 Delta (Bundesstaat), einen Bundesstaat in Nigeria
 Delta (British Columbia), bei Vancouver, Kanada
 Delta (Kroatien), Kroatien
 Delta (Lexington), in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 78001314
 Delta (Griechenland), Makedonien
 Delta (Minas Gerais), Brasilien
 Delta (Baja California), Mexiko
 Delta Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Delta-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Deltainsel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Delta Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Delta Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika

Delta ist der Familienname folgender Personen:
 Michalis Delta, griechischer Komponist von Pop- und Filmmusik
 Pinelopi Delta (1874–1941), griechische Schriftstellerin

DELTA steht für:
 DELTA, Dortmund Electron Accelerator
 Description Language for Taxonomy, deskriptive Sprache der Taxonomie

Siehe auch:
 B.Delta37

Abkürzung